Sampedrense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Argentina 
 San Pedro, municipio del departamento San Alberto, provincia de Córdoba.

Colombia 
 San Pedro de los Milagros, municipio del departamento de Antioquia.
 San Pedro, municipio del departamento de Sucre.

España 
 San Pedro de Mérida, municipio de la provincia de Badajoz.

México 
 San Pedro Yeloixtlahuaca, municipio de Puebla.